Bunker Hill kan syfta på:

 Slaget vid Bunker Hill
 USS Bunker Hill (CV-17) – ett krigsfartyg
 USS Bunker Hill (CG-52) – ett krigsfartyg

Geografi

USA 

 Bunker Hill, Illinois, ort i Macoupin County, 
 Bunker Hill, Indiana, ort i Miami County, 
 Bunker Hill, Oregon, ort i Coos County, 
 Bunker Hill, Kansas, ort i Russell County,